

События 
 Консулы Луций Цецилий Метелл Кальв (плебей) и Квинт Фабий Максим Сервилиан (патриций). Цензоры Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский (патриций) и Луций Муммий Ахаик (плебей).
 Ионафан Хасмоней пленён Диодотом Трифоном у Бетшана и убит. Правителем Иудеи стал его брат Симон Хасмоней. Договор Симона Хасмонея с Сирией, Иудея завоёвывает полную независимость. Сирийцы изгнаны из цитадели Иерусалима Акра.
 142—91 — царь Вифинии Никомед II.
 Иноземным солдатам Фискон дал всю власть в Александрии. Фискон прогнал свою жену и взял в жены её дочь Клеопатру III. Население стало разбегаться из Александрии.

См. также